A Francia Császárság a 19. században három alkalommal fennállt államalakulat volt. 

Első Francia Császárság (1804–1814) – I. Napóleon és rövid ideig fia, II. Napóleon uralma
száz nap (1815) – I. Napóleon rövid életű restaurációja
Második Francia Császárság (1852–1870) – I. Napóleon unokaöccse, III. Napóleon uralma